Златоу́ст (, «хризо́стомос») — оратор, эпитет ряда святых и исторических персонажей. Может также означать:

Персоналии 
 Златоуст — античный философ.
 Иоанн Златоуст — христианский святой, один из отцов церкви.
 Севериан Гавальский, названный Златоуст

Литература 
 «Златоуст» — широко распространённый на Руси сборник нравоучительного содержания.

Населённые пункты

Казахстан 
 Златоуст — село в Сарыкольском районе Костанайской области.

Россия 
 Златоуст — село в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Златоуст — город в Челябинской области.

Железнодорожная станция 
 Златоуст — железнодорожная станция ЮУЖД в одноимённом городе в Челябинской области.

См. также 
 Хризостом